Esistono più persone di nome Steve Forrest:

 Steve Forrest – (1925-2013) attore statunitense
 Steve Forrest – batterista dei Placebo
 Steve Forest – Dj